Philadelphia, település Mississippi államban
Philadelphia, az USA Pennsylvania államának legnagyobb városa
Philadelphia, ókori állam Kis-Ázsíában
Philadelphia, település Törökországban
Philadelphia, a Philadelphia – Az érinthetetlen 1993-as amerikai filmdráma eredeti címe
Philadelphia (együttes)